István Rozsos ist der Name folgender Personen:

* István Rozsos (Schauspieler, 1922) (1922–1963), ungarischer Schauspieler 
 István Rozsos (Sänger) (* 1944), ungarischer Sänger (Tenor) und Schauspieler